Felker ist der Familienname folgender Personen:

 Butch Felker (1945–2008), US-amerikanischer Politiker
 Samuel D. Felker (1859–1932), US-amerikanischer Politiker (New Hampshire)

Siehe auch:

 Völker